L'edizione 1939-40 della Norgesserien venne abbandonata dopo la pausa invernale per via della seconda guerra mondiale e dell'invasione della Germania nazista in Norvegia. Venne disputata così solo una parte della fase a gironi.

Classifica finale

Distretto I

Distretto II

Gruppo A

Gruppo B

Distretto III

Distretto IV

Gruppo A

Gruppo B

Distretto V

Gruppo A

Gruppo B

Distretto VI

Distretto VII

Distretto VIII

Collegamenti esterni

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
Campionato norvegese di calcio